Ale jestem - перший альбом Анни Марії Йопек після підписання контракту з Polygram Polska (сьогодні Universal Music Polska). Альбом отримав статус Золотий диск.

Список треків 
 Ale jestem
 Tao
 Zanim zasnę
 Cud niepamięci
 Li Mom Poola
 Wiem i chcę
 Nie przychodzisz mi do głowy
 Trudno u-cha-cha
 Dłoń zanurzasz we śnie
 Joszko Broda
 Białe żagle czarne żagle
 Psalm

Сингли:
 1997 Ale jestem
 1997 Joszko Broda
 1997 Nie przychodzisz mi do głowy
 1998 Cud niepamięci

Примітки 

Альбоми Анни Марії Йопек
Музичні альбоми 1997